Visitors o The Visitors ("I visitatori" in inglese) può riferirsi a

Cinema 
 I visitatori (The Visitors) – film del 1972 diretto da Elia Kazan
 Visitors – film del 2003 diretto da Richard Franklin
 Visitors – film del 2013 diretto da Godfrey Reggio

Letteratura 
 I visitatori (The Visitors) – romanzo di Clifford D. Simak del 1980
 Visitors – libro di R. L. Stine, pubblicato in Italia nella collana Super brividi

Musica 
 The Visitors – opera in tre atti composta da Carlos Chávez su libretto di Chester Kallman
 The Visitors – gruppo musicale rock australiano
 Visitors – gruppo musicale francese
 Visitors – album degli Automatic Man del 1977
 Visitors – singolo dei Koto del 1985
 Visitors – album di Benito Urgu del 1987
 The Visitors – album degli ABBA del 1981
 The Visitors (Crackin' Up) – singolo degli ABBA del 1982, dall'album The Visitors
 The Visitors – album dei The Visitors del 1983
 The Visitors – singolo di Gino Soccio

Televisione 
Visitors (V) – franchise creato da Kenneth Johnson, iniziato con la serie televisiva V - Visitors
V - Visitors (V) – miniserie televisiva statunitense di fantascienza del 1983
V - Visitors (V: The Final Battle) – miniserie televisiva statunitense di fantascienza del 1984; è il seguito di V – Visitors del 1983.
V - Visitors (ビジター - 悪魔の来訪者, Visitor – Akuma no Raihousha) – manga giapponese del 1989 ispirato alle miniserie statunitensi.
Visitors (V) – serie televisiva statunitense di fantascienza del 1984. 
V – serie televisiva statunitense di fantascienza del 2009, remake di V – Visitors.
Visitors – immaginaria specie extraterrestre protagonista delle fiction televisive.
Ciro presenta: Visitors – programma televisivo comico di Italia 1 del 2003